Йоганн Георг Хохайзен (1677—1712), німецький орієнталіст.
 Пауль Гохайзен (1870—1944), німецький політик (NSDAP).

німецькі прізвища